Александер Пея () — австрійський тенісист, спеціаліст з парної гри, фіналіст турнірів Великого шолома в парному чоловічому розряді, чемпіон Вімблдону в міксті.

Чемпіоном Вімблдону в міксті Пея став 2018 року, об'єднавши зусилля з американкою Ніколь Меліхар.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Пари

Мікст

Фінали турнірів серії Мастерс 1000

Пари: 6 (3 титули)

Зовнішні посилання  
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски  

Австрійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті